День памяти жертв голодоморов (ранее назывался День памяти жертв голодомора и политических репрессий) — памятный день на Украине, приходится на четвёртую субботу ноября. Связан с голодом на Украине 1932-1933 годов, также называемым Голодомором. Отмечается с 1998 года (согласно указу президента Украины Л. Д. Кучмы). Первые десять лет церемония проходила перед памятным знаком на Михайловский площади. С 2008 года, после открытия Национального музея «Мемориал жертв Голодомора», была перенесена туда.

В 16:00 проходит минута молчания, после чего по всей Украине проходит акция «Зажги свечу», в рамках которой все желающие несут свечи к памятникам жертвам.

История названия 
 1998 — согласно указу Президента Украины Леонида Кучмы № 1310/98 от 26 ноября 1998 года начали отмечать «День памяти жертв голодомора».
 2000 — указом Президента Кучмы № 1181/2000 от 31 октября 2000 было установлено название «День памяти жертв голодомора и политических репрессий».
 2004 — указом Президента Кучмы № 797/2004 от 15 июля 2004 устанавливалась название «День памяти жертв голодоморов и политических репрессий».
 2007 — Президент Виктор Ющенко утвердил название в редакции «День памяти жертв голодоморов», учредив отдельный День памяти жертв политических репрессий указом № 431/2007 от 21 мая 2007 г.

Примечания

Ссылки 
 Украина отмечает День памяти жертв Голодомора
 Указ Президента України «Про встановлення Дня пам’яті жертв голодоморів»
 Указ Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України від 26 листопада 1998 року N 1310»
 Указ Президента України № 797/2004 «Про внесення змін до Указу Президента України від 26 листопада 1998 року N 1310»

Голод на Украине (1932—1933)